Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 8 au .

Magüi Serna remporte le simple dames. En finale, elle bat Anca Barna, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Bovina et Zsofia Gubacsi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2002
Portugal
Sport au Portugal en 2002
Tennis en avril 2002